Fielding steht für:
 Fielding (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Fielding (Utah), Stadt im US-Bundesstaat Utah
 Fielding (Cricket), alle Aktionen der Feldmannschaft im Cricket
 Fielding Col, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika

Fielding ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Schwegmann-Fielding (* 1967), englische Bildhauerin
 Connor Fielding (* 2006), kanadischer Kinderschauspieler, siehe Connor und Owen Fielding
 Copley Fielding (1787–1855), englischer Maler und Zeichner
 Daphne Fielding (1904–1997), britische Autorin
 Dorothy Fielding, ehemalige US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Fielding (1875–1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Fenella Fielding (* 1927), englische Schauspielerin
 Frank Fielding (* 1988), englischer Fußballspieler
 Fred F. Fielding (* 1939), US-amerikanischer Regierungsbeamter, Rechtsanwalt und Rechtsberater des Weißen Hauses
 Gabriel Fielding (1916–1986), britischer Schriftsteller
 Helen Fielding (* 1958), britische Autorin
 Henry Fielding (1707–1754), englischer Romanautor, Satiriker, Dramatiker, Journalist und Jurist
 Henry Borron Fielding (1805–1851), englischer Botaniker
 Janet Fielding (* 1957), australische Schauspielerin
 Jerry Fielding (1922–1980), US-amerikanischer Filmkomponist
 John Fielding (1721–1780), britischer Richter
 Joy Fielding (* 1945), kanadische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Keith Fielding (* 1949), englischer Rugby-Union-Spieler
 Liz Fielding (* ?), walisische Schriftstellerin
 Mantle Fielding (1865–1941), US-amerikanischer Architekt, Designer und Kunsthistoriker
 Marjorie Fielding (1892–1956), britische Bühnen- und Filmschauspielerin
 Nigel Fielding (* 1950), britischer Soziologe und Kriminologe
 Noel Fielding (* 1973), englischer Comedian und Schauspieler
 Owen Fielding (* 2006), kanadischer Schauspieler, siehe Connor und Owen Fielding 
Reginald Fielding (1909–1983), kanadischer Radrennfahrer
 Rocky Fielding (* 1987), britischer Boxer
 Romaine Fielding (1868–1927), US-amerikanischer Filmschaffender
 Roy Fielding (* 1965), US-amerikanischer Informatiker
 Sarah Fielding (1710–1768), englische Schriftstellerin
 Shawne Fielding (* 1969), US-amerikanisches Model
 Steve Fielding (* 1960), australischer Politiker
 Theodore Henry Fielding (1781–1851), englischer Maler
 Una Lucy Fielding (1888–1969), australische Neuroanatomin
 Wally Fielding (1919–2008), englischer Fußballspieler
 William Stevens Fielding (1848–1929), kanadischer Politiker
 Xan Fielding (1918–1991), englischer Schriftsteller